Николай Вяземский:
 Вяземский, Николай Григорьевич (1769—1846) — сенатор.
 Вяземский, Николай Сергеевич (1814—1872) — генерал-майор.